Grivița je název více míst v Rumunsku:

 Grivița (župa Galați) – obec v župě Galați
 Grivița (župa Ialomița) – obec v župě Ialomița
 Grivița (župa Vaslui) – obec v župě Vaslui
 Grivița (Cordăreni) – část obce Cordăreni v župě Botoșani
 Grivița (Bukurešť) – část města Bukurešť
 Grivița (stanice metra) – stanice metra v Bukurešti